České příjmení Kubíček nebo Kubíčková nosí více různých osobností:

 Alois Kubíček (1887–1970) – český inženýr, architekt, památkář, historik architektury a publicista
 Alžběta Kubíčková (* 1991) – česká básnířka a divadelní dramaturgyně
 Emanuel Kubíček (1873–1933) – český kněz, jezuita, pedagog a církevní historik
 František Kubíček, více osobností, viz rozcestník
 František Jaroslav Kubíček (1838–1865) – redaktor a humoristický spisovatel
 Jan Kubíček, více osobností, viz rozcestník
 Jánuš Kubíček (1921–1993) – český malíř a výtvarník
 Jaromír Kubíček (* 1938) – český bibliograf a knihovník
 Jindřich Kubíček (1886–1963) – český pedagog
 Jiří Kubíček (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Josef Kubíček (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Kolja Kubíček (1945–2014) – český advokát
 Ladislav Kubíček (1926–2004) – český lékař a katolický kněz
 Ladislav Kubíček (politik) (* 1930) – český a čs. politik, za normalizace poslanec ČNR
 Lenka Kubíčková (* 1984) – česká florbalová brankářka a reprezentantka
 Leoš Kubíček (1887–1974) – český sochař a řezbář, bratr Josefův
 Matěj Kubíček (1826–1890) – český katolický kněz a politik
 Michael Kubíček (* 1967) – český hokejový obránce a podnikatel
 Miroslav Kubíček (1919–1955) – český dirigent a hudební skladatel
 Roman Kubíček (* 1963) – český politik, poslanec Poslanecké sněmovny PČR
 Ruda Kubíček (1891—1983) – český malíř a muzejní kustod
 Stanislav Kubíček (* 1940) – český reprezentant na ploché dráze a mistr sportu
 Stanislav Kubíček (mořeplavec) (* 1975) – český mořeplavec a dobrodruh
 Věra Kubíčková (1918–2009) – česká íránistka, teoretička a historička islámského výtvarného umění, překladatelka z perštiny a arabštiny

jiné významy
 Balóny Kubíček – česká firma

Podobná příjmení 
 Kubík
 Kubitschek